Шере́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на північний схід від Парижа, 110 км на південний схід від Ам'єна, 7 км на південний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Шере на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Шере на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена